Clairvaux, ou Clervaux est un toponyme utilisé dans le monde francophone (France, Belgique, Suisse, Canada) et dans plusieurs autres pays (États-Unis, Australie...).

Localités

France 
 Clairvaux, ancienne commune rattachée à Ville-sous-la-Ferté en 1797 ;
 Clairvaux-les-Lacs, commune du département du Jura et chef-lieu du canton de Clairvaux-les-Lacs ;
 Scorbé-Clairvaux, commune du département de la Vienne, où se trouvent le château de Clairvaux et le château du Haut-Clairvaux ;
 Clairvaux-d'Aveyron, commune du département de l'Aveyron

Luxembourg 
 Clervaux, commune du Luxembourg, chef-lieu du canton de Clervaux, et où se trouvent le château de Clervaux et la gare de Clervaux.

Lacs 
 Le Grand et le Petit Lacs de Clairvaux, situés dans le département du Jura (France)

Sommets 

 Le mont Clairvaux est un sommet des Rocheuses canadiennes.

Édifices 
Plusieurs abbayes peuvent être appelées abbaye de Clairvaux ou Clervaux
 l’abbaye de Clairvaux, la plus connue, aujourd’hui sur le territoire de la commune française de Ville-sous-la-Ferté, dans l’Aube, transformée en prison en 1804 (voir maison centrale de Clairvaux) ; son fondateur et premier abbé est généralement appelé Bernard de Clairvaux ; le frère de ce dernier, moine dans la même abbaye, est appelé Gérard de Clairvaux ; un autre moine de la même abbaye est appelé Nicolas de Clairvaux
 l’abbaye de Chiaravalle, fille de la précédente, à Milan en Italie ;
 l’abbaye Saint-Maurice-et-Saint-Maur de la commune luxembourgeoise de Clervaux ;
 l’abbaye de New Clairvaux, en Californie.

Homonymie de toponyme